Tinker, Tailor, Soldier, Spy (pol. Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg) – powieść Johna le Carré
 Tinker, Tailor, Soldier, Spy (pol. Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg) – serial telewizyjny, bądący adaptacją powieści le Carré
 Tinker, Tailor, Soldier, Spy (pol. Szpieg) – film szpiegowski, będący adaptacją powieści